Motzbach ist ein Gewässername:

 Motzbach (Elzbach) oder Wiesenbach, linker Zufluss des Elzbachs nahe dem Eichenhof, Ortsgemeinde Retterath, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Motzbach oder Motz (Wipper), rechter Zufluss der Wipper in Westpommern, Polen